Kvernberg ist der Name folgender Personen:

 Erik Kvernberg (* 1999), norwegischer Telemarker
 Ola Kvernberg (* 1981), norwegischer Jazzviolinist und Komponist